Население Словении (на 2013 год) составляет 2 058 821 чел. — 101 жителя на кв. км., что делает страну одной из наименее густонаселённых в Европейском союзе.

Население по данным Евростат

Рост населения Словении 
Естественное и механическое движение

Number of population and natural change of population

Этнический состав 
Словения с момента образования республики в составе СФРЮ была практически моноэтничной. По переписи 1948 года в Словении жили 1440,0 тыс. человек, в том числе 1350,1 тыс. словенцев, 16,1 тыс. хорватов, 10,6 тыс. венгров, 7,0 тыс. сербов, 0,5 тыс. черногорцев, 0,4 тыс. македонцев, 0,2 тыс. мусульман, 0,2 тыс. албанцев.

Основное население Словении составляют словенцы. В Словении также проживают хорваты, сербы, боснийцы, венгры и итальянцы.

Этнический состав:
 Словенцы (80,0 %)
 Хорваты (2,8 %)
 Сербы (2,4 %)
 Боснийцы (1,4 %)
 Венгры (0,7 %)
 Черногорцы (0,2 %)
 Македонцы (0,2 %)
 Албанцы (0,2 %)
 Итальянцы (0,5 %)
 Остальные (4,4 %)

Средняя плотность населения составляет 95 человек на км². Приблизительно половина жителей проживает в городах, остальные — в сельской местности.

Официальный язык словенский. Венгерский и итальянский языки имеют статус официальных в областях, пограничных с Венгрией и Италией; представители этих этнических меньшинств официально признаны Конституцией Словении и им предоставлены мандаты в национальном парламенте.

Ссылки 
 статистический сборник республики Словения

Примечания